W sezonie 1920/1921 najwyższą klasą rozgrywkową w Anglii była First Division.

1920 w piłce nożnej
1921 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
1920 w Wielkiej Brytanii
1921 w Wielkiej Brytanii